Джони (; реже Jony или Johny; в не-англоязычных странах, например, в Словении — Džoni, в Грузии — ჯონი) — личное имя.

Является уменьшительной формой имени Джонатан.

Женское имя Joni означает «Бог милостив», «дар Иеговы». Реже Joni может являться мужским именем.

Известные носители 
 Коттен, Джони (род. 1953) — американская кёрлингистка.
 Новак, Джони (род. 1969) — словенский футболист.
 Пирцхалаишвили, Джони Михайлович (род. 1947) — грузинский генерал.
 Сруджи, Джони (род. 1964) — старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения компании Apple Inc.
 Хендрикс, Джони (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.

Псевдоним
 Jony (род. 1996; наст. имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) — российский певец и сочинитель песен.
 Митчелл, Джони (род. 1943; наст. имя Роберта Джоан Митчелл) — канадо-американская певица и сочинительница песен.

Фильмы 
 «» — США, 1979.
 «» — Индия, 1970.
 «» — Индонезия, 2005.

См. также 
 Джон и Джонни

Примечания